Arrah – città, sottoprefettura e comune della regione di Moronou (Costa d'Avorio)
 Arrah – città dello stato del Bihar (India)